Grudnjak je naziv s više značenja:
grudnjak, odjevni predmet
Grudnjak (Zdenci), naselje u Hrvatskoj
Ribnjak Grudnjak, ribnjak u okolici Đurđenovca (Hrvatska)